Bint ist der Name folgender Personen:
 Henri Bint (1851–1929), französischer Geheimagent

Bint bezeichnet folgende Ortschaften:
 Bint Dschubail, Stadt im Libanon
 Bent (Iran), Ortschaft in Sistan und Belutschistan im Iran

Bint bedeutet ferner in unterschiedlichem Kontext:

 bint, Tochter von ...: arabischer Namensbestandteil, siehe: Ibn
 Bint ʿamm, arabische Bezeichnung für ein Verwandtschaftsverhältnis
 bint, Pejorativum gegenüber Frauen auf englisch
Siehe auch:
 BINT